Bei den T. Rowe Price National Clay Court Championships wurden 1999 zum 13. Mal die Sandplatzmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Gespielt wurde vom 23. bis zum 26. September im Suburban Club in Baltimore, Maryland.

Eine der vier Konkurrenzen war das Herreneinzel. Als Sieger ging der Schwede Daniel Andersson von der Virginia Commonwealth University hervor.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Nebenrunde 
Im Finale der Nebenrunde besiegte der Brasilianer Daniel Wajnberg von Georgia den Deutschen Tom Dalby von der UAB mit 2:0 in den Sätzen.

Weblinks 
  auf collegeandjuniortennis.com (englisch)

College-Tennis-Saison 1999/00
1999 Herreneinzel
Tennisturnier 1999
Herrentennisturnier